Il singolare femminile del torneo di tennis Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Mary Joe Fernández che ha battuto in finale Amanda Coetzer 3-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie

 Mary Joe Fernández (Campionessa)
 Katerina Maleeva (secondo turno)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Amanda Coetzer (finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Lindsay Davenport (terzo turno)
 Patricia Hy-Boulais (terzo turno)
 Barbara Rittner (terzo turno)

 Kimberly Po-Messerli (secondo turno)
 Rosalyn Nideffer (primo turno)
 Nicole Bradtke (quarti di finale)
 Debbie Graham (secondo turno)
 Marianne Werdel-Witmeyer (secondo turno)
 Rachel McQuillan (terzo turno)
 Ginger Helgeson-Nielsen (terzo turno)
 Linda Ferrando (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Newsweek Champions Cup and the Matrix Essentials Evert Cup 1993